Vejle Boldklub sæson 2018-19 er Vejle Boldklub's 1. sæson tilbage i den bedste danske fodboldrække, Superligaen og klubbens 127. sæson som fodboldklub. Udover Superligaen, deltager klubben i DBU Pokalen. Det er den anden sæson med den italienske cheftræner Adolfo Sormani ved roret.

Klub

Førsteholdets trænerstab

Spillere

Førstehold 
Oversigten er senest opdateret den 16. december 2018.

Transferer

Ind

Ud

Hæder

Månedens Spiller i Superligaen 

 Juli måned: Allan Sousa (nomineret)

Turneringer

Superligaen

Grundspil

Resultatoverblik

Resultater efter hver runder

Grundspilskampe 
Vejle Boldklubs kampe i grundspillet i sæsonen 2018-19.

DBU Pokalen

Træningskampe 
  

*Kampene var en del af Hedensted IF Super Cup, hvor kampene blev afviklet over én halvleg á 45 minutter.
**Kampen blev spillet over 120 minutter (2 x 45 min. + 30 min.).

Statistik

Topscorer

Assist

Rent Bur

Kort

Referencer 

Vejle Boldklub sæsoner
Danske fodboldklubbers sæson 2018-19